Dippel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Konrad Dippel
 Leopold Dippel

Tyska efternamn